Георгий Сидоренко:
 Сидоренко, Георгий Дмитриевич (1832—1899) — писатель, ординарный профессор и декан юридического факультета киевского Императорского университета, действительный статский советник.
 Сидоренко, Георгий Иванович (1925—2014) — советский кардиолог, академик, доктор медицинских наук, профессор.